Az 1921–1922-es osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának tizenegyedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 13 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Wiener SC csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Wiener SC az 1921-22-es szezon bajnoka.
 Az Ostmark kiesett a másodosztályba (2. Klasse).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok